Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Chris Woodruff che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 6-7(5), 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 David Prinosil (secondo turno)
 Andrew Ilie (quarti di finale)

 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Daniel Nestor (secondo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999